

Персоналії 
 Алекси Куземський (1977) — польський професійний боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Михайло (Куземський) (1809—1879) — єпископ Української греко-католицької церкви; з 1868 року єпископ Холмський.

Польські прізвища
Українські прізвища